Нивьер, Антуан (род. 1961) — французский историк церкви и русской религиозной мысли.
 Нивьер, Сезар (Césaire Nivière; 1799—1879) — французский агроном.
 Нивьер-Шоль, Антуан (Antoine Nivière-Chol; 1744—1817) — французский политик, мэр Лиона в период Революции.